Twickenham Ferry steht für:

 Twickenham Ferry (Film), US-amerikanischer Kurzfilm (1913) 
 Twickenham Ferry (London) (auch Dysart’s Ferry), historische Fähre über die Themse 
 Twickenham Ferry (Schiff), Eisenbahnfähre (1934 bis 1974)